Данный список содержит 258 островов Техаса, информация о которых содержится в информационной системе географических названий США ().

Острова

Примечания 

Техас
Острова